Koppy ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Koppy (1973–2013), US-amerikanischer Maschinenbauer
 Moritz von Koppy (1749–1814), deutscher Zuckerfabrikant